Бы́ков — русская фамилия (женская форма — ) и топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Быков, Артём Геннадьевич (род. 1992) — белорусский футболист.

Б

В 
 
 
 Быков, Василь Владимирович (1924—2003) — белорусский прозаик.
 
 Быков, Виталий Михайлович (1941—2021) — советский и российский актёр театра и кино.

Г 
 Быков, Геннадий Васильевич (род. 1946) — советский и российский художник-ювелир, член Союза художников СССР.
 Быков, Георгий Владимирович (1914—1982) — советский химик и историк химии.
 Быков, Григорий Сергеевич (1925—2008) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.

Д 
 Быков, Давид Романович (1903—1982) — народный комиссар государственной безопасности Башкирской АССР, генерал-майор.

Е 
 Быков, Евгений Николаевич (род. 1967) — российский музыкант.

И 
 Быков, Илья Анатольевич (1974—?) — российский политолог, доктор политических наук.

К 
 Быков, Кирилл Владимирович (род. 1992) — российский конькобежец.
 Быков, Кирилл Владимирович (род. 1980) — белорусский футболист.
 Быков, Константин Михайлович (1886—1959) — российский и советский физиолог.

Л

М

Н

О

П

Р 
 Быков, Роберт Евгеньевич (1928—2015) — специалист в области ТВ-техники, доктор технических наук, профессор.
 Быков, Ролан Антонович (1929—1998) — советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист, педагог.

С

Ф

Ю

Э 
 Быков, Эрнест Николаевич (1936—2004) — советский инженер-конструктор, дважды лауреат Госпремии Украины.

Псевдоним 
 Дмитрий Быков — творческий псевдоним солиста группы «Пятилетка», Дмитрия Анатольевича Быковского-Ромашова.



Топоним

Белоруссия 
 Большой Быков — посёлок в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Быков — село, Долинский городской округ Сахалинской области.
 Быков — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
 Быков — река в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Быков Отрог — село в Балаковском районе Саратовской области.

Украина 
 Быков — село в Житомирской области.
 Быков — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Быков — село в Яворовском районе Львовской области.

См. также